Ponte – miejscowość i gmina we Włoszech
 Ponte – miejscowość w Portugalii, w gminie Vila Verde
 Ponte – rione Rzymu